Leptotyphlops natatrix är en kräldjursart som beskrevs av  Andersson 1937. Leptotyphlops natatrix ingår i släktet Leptotyphlops och familjen Leptotyphlopidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fjällbärande kräldjur
Kräldjur i etiopiska regionen
natatrix